Геворкян () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Армен Геворкян — вірменський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Геворкян Едуард Вачаганович (*1947) — російський письменник-фантаст вірменського походження.
 Геворкян Лусіне Аркадіївна (*1983) — російська співачка.
 Геворкян Сурен Тигранович (*1980) — український борець борець греко-римського стилю.

Вірменські прізвища